Benze steht für:

 Benze (Bigge), linker Zufluss der Bigge (Fluss) in Rothemühle, Gemeinde Wenden, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Karosseriefabrik Heinrich Benze in Hannover, aus einer 1878 gegründeten Stellmacherei hervorgegangene Spezialistin für Automobil-Sonderaufbauten

Benze ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Benze (1857–1945), deutscher Hochstapler und der Erbauer von Schloss Benzenhofen in Berg
 Rudolf Benze (1888–1966), deutscher Pädagoge, Ministerialbeamter und NS-Funktionär

Siehe auch:

 Naturschutzgebiet Benze und Binsenbach